Valentin Foubert (ur. 17 sierpnia 2002 w Fontainebleau) – francuski skoczek narciarski. Brązowy medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich Młodzieży 2020 w mikście drużynowym. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2018, 2020 i 2021). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Foubert startował w zawodach FIS Youth Cup i OPA Games, jednak nie odnosił w nich większych sukcesów. We wrześniu 2017 w Predazzo zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując lokaty w piątej dziesiątce. W lutym 2018 w Kanderstegu wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był 47., a w drużynowym 9. We wrześniu 2018 w Einsiedeln zdobył pierwsze punkty Alpen Cupu, plasując się na 28. miejscu.

W lipcu 2019 w Szczyrku w debiucie w FIS Cupie zdobył punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu, zajmując 29. miejsce. W styczniu 2020 wziął udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020 – w konkursie indywidualnym był 10, w mikście drużynowym zdobył brązowy medal, a w sztafecie mieszanej zajął 4. pozycję. W lutym 2020 w Planicy zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w szóstej i czwartej dziesiątce. W marcu 2020 w Oberwiesenthal wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 32., w konkursie drużynowym 7., a w rywalizacji drużyn mieszanych 6.

W grudniu 2020 w Ruce zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 20. lokatę. W tym samym miesiącu został powołany na 69. Turniej Czterech Skoczni, podczas którego, 29 grudnia 2020 w Oberstdorfie, zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 55. lokatę. W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 13. miejsce w konkursie indywidualnym i 5. w drużynowym. 20 lutego 2021 w Râșnovie awansował do drugiej serii konkursu Pucharu Świata drużyn mieszanych, który francuski zespół ukończył na 8. lokacie. W sezonie 2020/2021 wystąpił ponadto w pięciu indywidualnych konkursach głównych Pucharu Świata (w tym raz został zdyskwalifikowany), najwyżej plasując się na 42. pozycji w pierwszym konkursie w Titisee-Neustadt.

17 lipca 2021 w Wiśle po raz pierwszy punktował w zawodach najwyższej rangi, zajmując 30. lokatę w konkursie Letniego Grand Prix. W sezonie zimowym wziął udział w czterech indywidualnych konkursach głównych Pucharu Świata, w najlepszym starcie plasując się na 42. miejscu (pierwszy konkurs w Ruce). W styczniu 2022 w Willingen w ramach tego cyklu awansował także do drugiej serii zawodów drużyn mieszanych, w których francuski zespół zajął ostatecznie 7. pozycję.

Foubert jest medalistą mistrzostw Francji – w 2020 zwyciężył na skoczni średniej zarówno indywidualnie, jak i drużynowo, w 2021 triumfował drużynowo na skoczni normalnej, a w 2022 zdobył srebro w rywalizacji drużynowej na obiekcie normalnym.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Fouberta na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. Fouberta na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 12 lutego 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Fontainebleau
Urodzeni w 2002